David Blatt - um ex-basquetebolista profissional e treinador americano-israelense. 
Rainer Blatt - um físico alemão.
Melanie Blatt - uma cantora inglesa e membro da banda All Saints.

Desambiguação